Мотор (прежние названия: «Запорожалюминстрой» (ЗАС), «ЗНТУ-ЗАС», «Мотор-ЗНТУ-ЗАС») — мужской гандбольный клуб из Запорожья. Участник чемпионата Украины по гандболу в Суперлиге, девятикратный чемпион Суперлиги Украины (2013—2021), шестикратный обладатель Кубка Украины (2013, 2015-2019), четырёхкратный обладатель Суперкубка Украины (2015-2018). Четырежды призёр чемпионата СССР, трижды чемпион УССР. С 2009 года клуб находится на балансе и представляет цвета завода .

История 
Команда «Запорожалюминстрой» была создана в 1958 году при тресте «Запорожалюминстрой» играющим тренером Семёном Полонским и доминировала в первенстве области. Цвета «ЗАС» защищали: Виктор Бударин, З. Айзен, Алексей Гусак, Владимир Золотарев, В. Меерсон, А. Омельяненко, Валерий Ступак, Владимир Чайка, Александр Широков.

В 1962 году команда «Запорожалюминстрой» вместе с киевским «Буревестником» составили дуэт украинских клубов, которые дебютировали в первом чемпионате СССР по гандболу.

Участник чемпионата СССР 
 1963 — серебряный призёр чемпионата СССР, чемпион ЦС ДСО «Авангард», первый международный матч в Запорожье: «ЗАС» — молодёжная сборная Румынии. Пять игроков команды были удостоены звания «Мастер спорта СССР», а их наставник Анатолий Музыкантов — звания «Заслуженный тренер УССР».
 1964 — серебряный призёр чемпионата СССР, чемпион Украины.
 1965 — бронзовый призёр чемпионата СССР, серебряный призёр чемпионата Украины.
 1966 — серебряный призёр чемпионата Украины.
 1967 — победитель 31-го чемпионата Украины.
 1968 — бронзовый призёр чемпионата СССР.
 1969 — серебряный призёр чемпионата Украины.
 1970 — серебряный призёр чемпионата Украины.
 1972 — серебряный призёр чемпионата Украины.
 1973 — серебряный призёр чемпионата Украины.
 1976 — чемпион Украины.
 1977 — серебряный призёр чемпионата Украины.
 1978 — бронзовый призёр чемпионата Украины.
 1980 — бронзовый призёр чемпионата Украины.
 1981 — серебряный призёр чемпионата Украины.
 1984 — бронзовый призёр чемпионата Украины.

Участник чемпионата Украины 
 1997 — команда возобновила выступления в чемпионатах Украины под новым именем «ЗНТУ-ЗАС», представляет Запорожский национальный технический университет.
 2002/2003 — обладатель малых серебряных наград чемпионата Украины среди команд высшей лиги «Б».
 2003/2004 — победитель чемпионата Украины среди команд высшей лиги.
 2006/2007 — победитель чемпионата Украины среди команд высшей лиги; победитель Студенческой лиги Украины.
 2007/2008 год — дебют в Суперлиге чемпионата Украины — 6 место.
 2008/2009 — 4 место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги, право участия в Кубке Челлендж.
 2009 — гандбольный клуб «ЗНТУ-ЗАС» берёт на баланс ОАО «Мотор Сич», команда получает новое имя «Мотор-ЗНТУ-ЗАС».
 2009/2010 — 4 место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги.
 2010/2011 — 4 место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги.
 2011/2012 — 2-е место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги, бронзовый призёр Кубка страны
 2012/2013 — 1-е место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги, обладатель Кубка страны
 2013/2014 — 1-е место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги, серебро Кубка страны, обладатель Кубка Белгазпромбанка
 2014/2015 — 1-е место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги, обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка.
 2015/2016 — 1-е место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги, обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка.
 2018/2019 — 1-е место в чемпионате Украины среди команд Суперлиги, обладатель Кубка страны.

Известные игроки 
 Валерий Зеленов
 Юрий Резников
 Валентин Цапенко
 Геннадий Попадчук
 Леонид Ратнер
 Вячеслав Дидушенко
 Николай Сорокин

Руководство 
Президент гандбольного клуба — Покатов Олимпий Валерианович.
Главный тренер

 Гинтарас Савукинас 
Роланд Эрадзе
 Ростислав Ланевич(и.о.)
 Николай Степанец
 Патрик Ромбел
 С 19.12.2014 Николай Степанец
 08.07.2013 — 19.12.2014 Сергей Бебешко.
 26.02.2013 — 08.07.2013 Николай Степанец (и. о.).
 07.07.2011 — 26.02.2013 Николай Чигарёв.
 c 12.04.2010 — Игорь Дядечко.
 13.01.2010 — 12.04.2010 — и. о. главного тренера Сергей Мосиевич

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 

Спортивные клубы Запорожья
Гандбольные клубы Украины